Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dade (ang. Dade County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Dade (ang. Dade County) – w stanie Missouri